A River Ain't Too Much to Love è l'undicesimo album in studio del musicista statunitense Smog, pubblicato nel 2005.

Tracce

Collegamenti esterni